Op 4 december 1973 werden parlementsverkiezingen gehouden in Denemarken hoewel ze in de Faeröer pas op 13 december werden gehouden. Deze verkiezingen werden "De Aardverschuivingsverkiezing" genoemd, aangezien er vijf nieuwe partijen bij kwamen in het Folketing en meer dan de helft van de parlementariërs werden vervangen. De Sociaaldemocraten, die tot dan toe een minderheidsregering hadden geleid, verloren bijna een derde van hun zetels. Na de verkiezing vormde Poul Hartling, de leider van de partij Venstre, de kleinste minderheidsregering in de geschiedenis van Denemarken met slechts 22 zetels, gesteund door de Fremskridtspartiet, de Conservatieve Volkspartij, Radikale Venstre, de Centrum Democraten en de Kristendemokraterne.
De opkomst was 88,7% in Denemarken, 54,6% in de Faeröer en 66,0% in Groenland.

Resultaten

Bronnen 

Verkiezingen in Denemarken
Verkiezingen in 1973